Бетамакс:
 Бетамакс — атипичный нейролептик с «регулирующим» влиянием на ЦНС.
 Betamax — формат полудюймовых видеокассет (12,7 мм) для бытового использования.